Финка Санта Луиса има више значења:

 Финка Санта Луиса (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Санта Луиса (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику